RMI est un sigle de trois lettres, qui signifie :

Société 
 Revenu minimum d'insertion, une allocation sociale, en France ;
 Risk Management and Insurance, terme anglais pour la gestion du risque ;

Technologie 
 Remote Method Invocation, en informatique, une portion de l'interface de programmation Java JSE ;
 Radio Magnetic Indicator, une fonction ADF (Automatic Direction Finder) et VOR (VHF Omnidirectional Range) sur un même instrument en aéronautique ; voir instruments de vol ;
 RMI, l'équivalent du format musical des fichiers MID ;

Transports 
 Reaction Motors Inc., un constructeur de moteurs-fusées ;
 RMI, le Code AITA de aéroport de Rimini, en (Italie) ;

Musique 
 Rivista Musicale Italiana, une ancienne revue de musicologie active entre 1894 et 1955 ;
 Radio Massacre International,  un groupe de musique électronique fondé en 1993 ;
 RMI, station de radio de Charleroi en Belgique, qui diffuse de la musique pop des années 80.

Code